Stranka identitete in demokracije (Identité et démocratie Parti, skrajšano ID) je zveza evropskih političnih strank, ustanovljenih leta 2014. Njena politična skupina v Evropskem parlamentu je Identiteta in demokracija. 

Do leta 2019 se je ta stranka imenovala Gibanje za Evropo svobode in demokracije, skupina v evropskem parlamentu pa Evropa svobode in demokracije. Aktualna skupina v Evropskem parlamentu se imenuje Identiteta in demokracija.

Članice 
Članice Stranke identitete in demokracije so:

Glej tudi: 

 Politične skupine v Evropskem parlamentu

Sklici

Panevropske politične stranke
Politične stranke, ustanovljene leta 2014